Krautsack ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Krautsack, österreichischer nationalsozialistischer Politiker 
 Fidelis Krautsack (1915–1997), österreichischer Kapuziner, Missionar und Dozent